da Silva kan som auktorsförkortning betyda:

 Maria Nazareth F. da Silva
 José Aldir Pinto da Silva

Robotskapade auktorsförkortningar